Alseuosmiaceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Alseuosmiaceae ingår i ordningen asterordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Alseuosmiaceae 13 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Asterordningen
Alseuosmiaceae